Emiel Goelen, Vlaams televisiepresentator
 Frans Goelen, Belgisch politicus